Чарльз Самнер Экстелл (: ,  — , ) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр.

Экстелл принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Он стал чемпионом в стрельбе среди команд и занял четвёртое место среди отдельных спортсменов.

Ссылки 
 Чарльз Экстелл на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Стрелки США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от США